Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Argiope, une nymphe, mère de Cercyon ;
 Argiope, une autre nymphe, mère de Thamyris ;
 Argiope ou Téléphassa, épouse d'Agénor.
 Argiope est un genre d'araignée.